El topónimo Downey puede hacer referencia a dos ciudades de Estados Unidos:

 Downey, una ciudad en el estado de California;
 Downey, una ciudad en el estado de Idaho.